Жан Жуанви́ль (; около /, замок Жуанвиль — , там же) — французский средневековый историк, соратник и биограф короля Людовика IX Святого.

Биография 
Жан был выходцем из знатной шампанской семьи Жуанвилей. Подобно своему отцу, поступил на службу сенешалем к королю Наварры Тибо I Шампанскому, а спустя несколько лет присоединился к седьмому крестовому походу, предпринятому в 1245 году Людовиком IX. Для покрытия расходов на вооружение Жуанвиль заложил часть своих имений и даже украшения жены; на острове Кипр, куда они пристали, Жуанвиль поступил на службу к королю со своей маленькой армией, состоявшей из 11 рыцарей, в том числе двух баннеретов («знаменных»). Храбро сражался; в 1250 году вместе с королём попал в плен к мамелюкам под Мансурой (Египет); участвовал в переговорах с неприятелем, организовал сбор необходимого для освобождения выкупа среди тамплиеров; поддерживал короля в трудные минуты — в частности, после гибели его брата, Роберта д’Артуа. 

Освободившись вместе с Людовиком из плена в мае 1250 года, последовал за ним в Акру, не дожидаясь пока отпустят остальных пленников, за что получил от него в 1253 году в награду богатые денежные подарки и более 50 рыцарей под командование. Именно по совету Жуанвиля и вопреки мнению других своих приближённых, король на несколько лет задержался на Святой земле.

Во Францию Людовик IX и ставший его ближайшим советником, беззаветно преданный ему Жуанвиль вернулись в 1254 году; с тех пор Жуанвиль оставался при дворе и фактически являлся регентом Шампани до достижения совершеннолетия дочерью Тибо I, Иоанной I Наваррской.

В последнем, восьмом по счёту крестовом походе (в Тунис), стоившим жизни монарху (1270), он не участвовал, как бы предчувствуя недобрый его конец. По отношению к королю Филиппу Красивому настроен был враждебно. В 1280-е годы выступал в качестве свидетеля на процессе канонизации Людовика IX. В 1314 году вступил в лигу шампанского дворянства, а в 1315 году направил послание новому королю Людовику X Сварливому, содержащее советы по управлению государством.

Прожил необычно долгую, в сравнении со своими современниками, жизнь, умер в возрасте 93 лет, почти на полвека пережив святого короля Людовика. Похоронен был в часовне собственного фамильного замка (в настоящее время разрушен).

Семья 
Первой женой Жана де Жуанвиля в 1244 году стала Адель де Гранпре. В этом браке родились:
 Жоффруа (ум. до 1290);
 Жан (ум. около 1304).

После смерти первой жены Жан вступил в брак с Аликс де Ренель. У неё родились:
 Маргарита;
 Жан (ум. 1301), сеньор де Ренель;
 Ансо (ум. 1343), сеньор де Жуанвиль, маршал Франции;
 Готье (ум. до 1308);
 Андре, сеньор де Бопре;
 Аликс, жена (1) Жана IV де Арсис-сюр-Об и де Шасене и (2) Джона Ланкастерского, сеньора де Бофора.

Творчество

Жизнеописание Святого Людовика 
Его «Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика» ()
— одно из наиболее значительных произведений исторической литературы Средних веков. Книга написана по заказу Иоанны Наваррской, которая приходилась монарху внучатой племянницей; однако в год её смерти (1305) работа над книгой ещё не была завершена. Скорее всего, книга создавалась между 1305 и 1309 годами, и, возможно, в силу преклонного возраста автора, была им надиктована. Она снабжена посвящением сыну Иоанны Наваррской, Людовику Сварливому, которому по завершении работы над ней была преподнесена.

Состоит книга из 149 глав, дополнительно поделённых на параграфы (всего 769). Первая часть книги посвящена благочестивым речениям монарха, истории его жизни и правления; особый акцент сделан на эпизоде болезни Людовика и о принятом им решении отправиться в крестовый поход (1244). Вторая часть повествует о заморских походах и носит более точный и детализированный характер (особенно интересна зарисовка о быте бедуинов).

Книга Жуанвиля не является бесстрастной хроникой событий; ей недостаёт присущей Виллардуэну строгости изложения; в книге встречаются повторы, она насыщена авторскими отступлениями и рассуждениями. Автор не скрывает своих идеологических и социально-политических предпочтений, последовательно отстаивая привилегии аристократии и открыто выражая своё презрение к городскому сословию. Параграфы с 119 по 666 напоминают мемуары, повествуют о событиях, в которых участвовал сам Жуанвиль (они не обязательно связаны с монархом). Сведения относительно кончины короля приведены со слов очевидца, Пьера Алансонского, одного из сыновей Людовика. Дальнейшее повествование, основным источником для которого послужили «Большие французские хроники» во французском переводе Примата из Сен-Дени, завершает рассказ о беатификации монарха в 1298 году и о сновидении, в котором усопший Святой Людовик явился Жуанвилю. Книга была написана в период, когда культ Святого Людовика уже вполне сложился; восьмидесятилетний Жуанвиль посчитал необходимым своим сочинением укрепить его.

Известно не менее 5 рукописей сочинения де Жуанвиля, хранящихся в Национальной библиотеке Франции (Париж), лишь одна из которых относится к XIV веку, остальные же являются довольно поздними (XVI—XVIII вв.). Впервые мемуары были напечатаны в 1546 году в Пуатье издателями Энгельбертом и Жаном Марнеф, в 1595 году переизданы в Женеве, в 1596-м в Кёльне, а в 1617, 1666, 1667, 1668 и 1761 годах — в Париже. Академическая их публикация подготовлена была в 1874 году французским историком-архивистом членом Академии надписей и изящной литературы  для серии «Шедевры историков и писателей Средневековья» ().

Жуанвиль и Св. Людовик о винопитии 

§ 23
«Вино он (монарх) разбавлял, поскольку сознавал, что неразбавленное может причинить вред. На Кипре он меня спросил, почему я не добавляю в вино воды; и я ему передал то, что мне говорили лекари, уверявшие, что у меня крупная голова и крепкий желудок и пьянеть я не буду. А он мне отвечал, что они меня ввели в заблуждение, ибо, если я не приучусь к этому в молодости и захочу разбавлять вино в старости, меня одолеют подагра и болезнь желудка, от которых я никогда не избавлюсь; а если я и в старости буду пить чистое вино, то буду каждый вечер пьян, а напиваться почтенному человеку весьма постыдно.»

Другие сочинения 
В 1250—1251 годах Жуанвиль написал также небольшую книжку благочестивого содержания «Изложение столпов нашей веры, с картинками» (). Она представляет собой проиллюстрированный миниатюрами комментарий к Символу Веры.

Предки

Примечания

Издания 
 Jean, sire de Joinville. Histoire de saint Louis, Credo et Lettre à Louis X. Texte original accompagné d'une traduction par M. Natalis de Wailly. — Paris: Firmin Didot, 1874. — xxx, 689 p.

Литература 
 Masson Gustave. Early Chroniclers of Europe: France. — London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1879. — xii, 370 p.
 Garnier R. Joinville, l'ami de Saint Louis. — Paris: Perrin, 1983.
  Jean de Joinville: de la Champagne aux royaumes d'outre-mer. Etudes réunies par D. Quéruel. — Langres: Dominique Guéniot, 1998.

Перевод на русский язык 
 Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика / Изд. подгот. Г. Ф. Цыбулько, Ю. П. Малинин, А. Ю.  Карачинский. — СПб.: Евразия, 2007. — 400 с. — ISBN 978-5-8071-0228-2.

Ссылки 
 Jean, sire de Joinville. Histoire de saint Louis, Credo et Lettre à Louis X (парижское издание 1874 года)
 Joinville, John de. Memoirs of Louis IX, King of France (публикация на «Medievalist»)

Историки по алфавиту
Историки Крестовых походов
Хронисты XIV века
Хронисты Франции
Писатели по алфавиту
Французские писатели XIII века
Французские писатели XIV века
Биографы Франции
Сеньоры де Жуанвиль
Участники Седьмого крестового похода
Жуанвили